Sadik oder Sadiq ist der Familienname folgender Personen:

 Abdol-Hossein Sadiq-Esfandiari (* 1896), iranischer Diplomat
 Ghazi al-Sadiq († 2012), Minister des Sudan
 Berat Sadik (* 1986), finnischer Fußballspieler

 Mirwais Sadik († 2004), afghanischer Minister
 Muhammad Sadiq (1917–1991), ägyptischer Generaloberst
 Nariman Sadiq (1933–2005), ägyptische Königin
 Omowunmi Sadik (* 1964), nigerianische Chemikerin und Erfinderin
 Umar Sadiq (* 1997), nigerianischer Fußballspieler
 Yousif Mohammed Sadiq, kurdischer Politiker und Wissenschaftler im Irak 

 SadiQ (* 1988), deutscher Rapper
 Sadiqal-Azm (1934–2016), syrischer Philosoph